Каутер () — швейцарская фамилия. Известные носители:

 Каутер, Кристиан (род. 1947) — швейцарский фехтовальщик-шпажист, серебряный и бронзовый призёр Олимпийских игр. 
 Каутер, Михель (род. 1979) — швейцарский фехтовальщик-шпажист, призёр чемпионатов Европы. Сын Кристиана Краутера.
 Каутер, Фабиан (род. 1985) — швейцарский фехтовальщик-шпажист, чемпион Европы, призёр чемпионатов мира. Сын Кристиана Краутера.